Лениндар () — посёлок в Ленинском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 31 км на юго-восток от районного центра Добруш, в 59 км от Гомеля. В посёлке находится остановочный пункт на ветке Тереховка — Круговец на ответвлении от линии Гомель — Бахмач.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, затем по автодороге Тереховка — Гомель. В посёлке 34 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из прямолинейной улицы, с ориентацией с юго-запада на северо-восток, к неё с востока примыкает короткая прямолинейная улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
В 0,5 км на юг от посёлка археологами обнаружен курганный могильник из 4-х насыпей (местное название «Французские могилы»). Эта находка свидетельствует о заселении этих мест с давних времён.

Посёлок основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году действовало почтовое отделение. Входил в состав Дубровского сельсовета Краснобудского района Гомельского округа.

В 1931 году жители вступили в колхоз.

В 1959 году в составе колхоза имени В.И. Ленина с центром в деревне Ленино.

Население

Численность 
2004 год — 34 двора, 47 жителей

Динамика 
 1926 год — 48 дворов, 264 жителя
 1959 год — 222 жителя (согласно переписи)
 2004 год — 34 двора, 47 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина